Fathallah puede referirse a:

 Mahmoud Fathallah, futbolista egipcio.
 Fathallah Oualalou, político marroquí.
 Francis ben Fathallah Marrash, escritor sirio.